Kosmisch stof, ook sterrenstof genoemd
Sterrenstof (single), een single van De Jeugd van Tegenwoordig

Zie ook 
Stardust (doorverwijspagina)